

Persone 
 Ettore Spalletti (1940-2019) – scultore e pittore italiano
 Gabriella Rasponi Spalletti (1853-1931) – attivista e aristocratica italiana
 Luciano Spalletti (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Geografia 
 Villa Spalletti – edificio in Italia